On the Beach peut faire référence à :

Roman 

 On the Beach, roman de  publié en 1957.

Série télévisée 

 , titre original de Sur la plage,  de la  dUrgences.

 Cinéma 

 , titre original du Dernier Rivage, film de Stanley Kramer sorti le  ;
 , film de Russell Mulcahy sorti le .

 Musique 

 Album 

 , album (et chanson) de Chris Rea sorti en 1986 ;
 , album de Neil Young sorti le  ;
 , album de  sorti en 1967.

 Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti en  ;

 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 ''', chanson de  présente sur l'album '' sorti en .